Tinjacá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tinjacá (ort), Boyacá, 
 Tinjacá (kommun), Boyacá,